Essombe oder Essombé ist der Familienname folgender Personen:

 Estha Essombe (* 1963), französische Judoka
 Joseph Essombe (* 1988), kamerunischer Ringer
 Marcel Essombé (* 1988), kamerunischer Fußballspieler